Rasper ist der Name folgender Personen:

 Ingo Rasper (* 1974), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Martin Rasper (* 1961), deutscher Journalist und Publizist